«Кайзер Карл» () — предстоящий французский телесериал, созданный Изаурой Пизани-Ферри, Дженнифер Хаве и Рафаэль Бакке. Главную роль исполнил Даниэль Брюль. Съёмки начались в начале марта 2023 года. Премьера запланирована на Disney+.

Сюжет 
Сюжет сериала повествует о становлении Карла Лагерфельда в мире парижской высокой моды 1970-х годов.

В ролях 
 Даниэль Брюль — Карл Лагерфельд
 Теодор Пеллерен — Жак де Башер
 Арно Валуа — Ив Сен-Лоран
 Алекс Лутц — Пьер Берже
 Аньес Жауи — Габи Агийон
 Санни Меллес — Марлен Дитрих

Производство 
В марте 2023 года стало известно о начале производства телесериала о жизни и карьере знаменитого модельера Карла Лагерфельда для стримингового сервиса Disney+ с Даниэлем Брюлем в главной роли. Также в актёрский состав вошли Теодор Пеллерин в роли Жака де Башера, Арно Валуа в роли Ива Сен-Лорана, Алекс Лутц в роли Пьера Берже, Аньес Жауи в роли Габи Агийон и Санни Меллес в роли Марлен Дитрих. Жером Салль выступит режиссёром первого, второго и шестого эпизодов, а Одри Эструго — остальных трёх эпизодов.

По данным Disney+, в фильме будет задействовано более 2200 статистов, 40 различных декораций и более 3000 костюмов. Художник по костюмам Паскалин Шаванн и художник-постановщик Жан Рабасс отвечают за дизайн костюмов и постановку.

Съёмки начались в начале марта 2023 года во Франции, Монако и Италии.

Примечания 

Телесериалы 2020-х годов
Телесериалы Франции
Биографические телесериалы